King Edward Point, een landtong op Zuid-Georgia
 Kép (thị trấn), een thị trấn in de Vietnamese provincie Bắc Giang.
 Kép (Hương Sơn), een gehucht in xã Hương Sơn in het district Lạng Giang in de Vietnamese provincie Bắc Giang.

vervoer
Vliegbasis Kép, Vietnamese vliegbasis
Station Kép, station in Vietnam